Ароза — власна назва.

Топоніми

Ароза (Португалія) — парафія.

Ароза (Швейцарія) — комуна.